Sumbawa Barat (West Sumbawa) ist ein indonesischer Regierungsbezirk (Kabupaten) in der indonesischen Provinz Nusa Tenggara Barat. Mitte 2022 leben hier mehr als 725.000 Menschen. Der Regierungssitz des Kabupaten ist die Kleinstadt Taliwang, im Zentrum des Bezirks gelegen.

Geografie 
Der Regierungsbezirk Sumbawa Barat erstreckt sich zwischen 8°29′ und 9°07′ s. Br. sowie zwischen 116°42′ und 117°05′ ö. L. Im Westen der größten Insel der Provinz gelegen, beansprucht er etwa zwölf Prozent der Fläche dieser Insel Sumbawa und grenzt im Norden und Osten an den Regierungsbezirk Sumbawa. Im Westen bildet die Alas-Straße und im Süden die Küstenlinie des Indischen Ozeans eine natürlich Grenze.

Zum Bezirk Sumbawa Barat gehören 16 Inseln ():
Pulau Baban, Belang, Dua Ode, Dua Rea, Gera, Kambing, Kenawa, Krata, Mandiki, Namo, Paserang, Puyen, Rantung, Sarang, Sesai und  Ular.

Verwaltungsgliederung 
Der Regierungsbezirk gliedert sich in acht Distrikte mit 58 Desa (Dörfer) und sieben Kelurahan. Diese bestehen neben den acht Dörfern ausschließlich im Kecamatan des Verwaltungssitzes Taliwang. Die Weitere Unterteilung erfolgt in 860	RT (Rukun Tetangga, Nachbarschaften), 202 Dusun (Weiler, Hamlet) sowie 36 Lingkungan

Demografie 
Zur Volkszählung im September 2020 (SP2020) lebten in Sumbawa Barat 145.798 Menschen, davon 72.111 Frauen (49,46 %) und 73.687 Männer (50,54 %). Gegenüber dem letzten Census (2010) stieg der Frauenanteil um 0,15 %. Mitte 2022 waren 94,30 Prozent der Einwohner Muslime, Hindus waren 5,22 % und Buddhisten waren 0,25 %. Christen waren mit 0,23 % vertreten (1.127 ev.-luth. / 514 röm.-kath.).
68,23 % oder 495.421 Menschen gehörten zur erwerbsfähigen Bevölkerung (15–64 Jahre), 26,88 % waren Kinder und 4,89 % im Rentenalter. Von der Gesamtbevölkerung waren 43,68 % ledig, 50,27 % verheiratet, 2,27 % geschieden und 3,78 % verwitwet. Der HDI-Index lag 2020 bei 71,63 und war der höchste der acht Regierungsbezirke.

Geschichte 
Durch das Gesetz Nr. 30 des Jahres 2003 wurde der Kabupaten Sumbawa Barat mit fünf Kecamatan (Seteluk, Brang Rea, Jereweh, Sekongkang und Taliwang) aus dem Kabupaten Sumbawa abgespalten und als Verwaltungseinheit 2. Ordnung eigenständig.

Weblinks 
 mannigfaltige Publikationen im PDF-Format auf der Statistikseite des Kabupaten Sumbawa Barat (indonesisch/englisch)

Einzelnachweise 

Kabupaten in Nusa Tenggara Barat